Кейро () — англомовний топонім. Походить від англійської назви єгипетського міста Каїр.

Кейро — місто, штат Джорджія
 Кейро — місто, штат Іллінойс
 Кейро — місто, штат Нью-Йорк
 Кейро — місто, штат Західна Вірджинія
 Кейро — селище, штат Міссурі
 Кейро — селище, штат Небраска
 Кейро — селище, штат Огайо
 Кейро — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Каїр